Otho peut faire référence à :

Patronyme 
 En , ou Othon Ier (roi de Grèce).
 , ou Babe Clark, un joueur de football américain.
 , un entraîneur de football américain.
 Lord Otho FitzGerald, un militaire et politicien britannique.
 , un joueur de Ligue majeure de baseball.
 , un militaire et politicien britannique.

Toponyme 
 Otho, une ville, du comté de Webster en Iowa, aux États-Unis.

Autres 
 , un fragment de manuscrit enluminé du .
 Otho, un  du , romans fantasy Celtes, de Katharine Kerr.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme